Marina Bay kan syfta på:
 Marina Bay, Singapore, en stadsdel i Singapore
 Marina Bay Sands, ett kasino och hotell i Singapore
 Marina Bay Street Circuit, en Formel 1-bana i Singapore